Световното първенство по футбол Германия 2006 е международен футболен турнир, който започва на 9 юни 2006 г. и завършва на 9 юли 2006 г. Във финалния мач световен шампион става Италия, побеждавайки Франция след изпълнение на дузпи. Това е 18-ото в историята Световно първенство по футбол. През юни 2000 г. Германия спечелва правото на домакинство, побеждавайки кандидатурите на Бразилия, Англия, Мароко и РЮА (която е домакин на Световното първенство по футбол през 2010 г.).

Играчи, които получат жълт картон в два мача, биват наказани за един мач. На играчите с един от двата жълти картона преди полуфиналния мач този жълт картон бива опростен.

Участници

Градовете домакини и стадионите 
12 града са избрани за домакини на мачовете от световното първенство. Всички данни за капацитета на стадионите в таблицата по-долу се отнасят за седящите места. Имената на някои от стадионите са променени за времетраенето на първенството, тъй като правилата на ФИФА не позволяват използване на имена на спонсори, освен ако те не са спонсори и на ФИФА. На стадион Алианц Арена в Мюнхен дори буквите на компанията Алианц са отстранени или покрити. От 12-те стадиона само един – Централщадион в Лайпциг се намира на територията на бившата ГДР.

Групова фаза 
Всички часове са в местно време (UTC+2)Във всяка група има по четири отбора. Първите два се класират за осминафиналите.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Елиминационна фаза

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Световен шампион

Индивидуални и колективни отличия

Идеалният символичен отбор на първенството

Интересни факти 
 Първият гол на първенството е отбелязан от германеца Филип Лам, играч на Байерн Мюнхен, в мача на откриването срещу Коста Рика.
 Първият жълт картон е показан на Даниел Фонсека, играч на Коста Рика, в мача на откриването срещу Германия.
 Мачът на откриването между Германия и Коста Рика е най-резултатният откриващ мач в историята на световните първенства до този момент.
 Първата сериозна изненада на турнира е нулевото равенство между Швеция и Тринидад и Тобаго.
 Първият червен картон е показан на футболиста от Тринидад и Тобаго Айвъри Джон.
 Първият автогол е отбелязан от парагваецът Гамара.

Външни препратки 

 FIFA World Germany 2006 Cup Ticket

Източници